Il doppio maschile del Lipton International Players Championships 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Paul Annacone e Christo van Rensburg erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro John Fitzgerald e Anders Järryd.

Fitzgerald e Järryd hanno battuto in finale 7–6, 6–1, 7–5 Ken Flach e Robert Seguso.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (finale)
 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (terzo turno)
n/a
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Andrés Gómez /  Slobodan Živojinović (terzo turno)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (semifinali)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (campioni)
 Laurie Warder /  Blaine Willenborg (quarti di finale)

 Jorge Lozano /  Todd Witsken (terzo turno) 
 Kelly Evernden /  Johan Kriek (terzo turno) 
 Rick Leach /  Jim Pugh (secondo turno) 
 Joakim Nyström /  Magnus Tideman (primo turno) 
 Martin Davis /  Brad Drewett (quarti di finale) 
 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (secondo turno) 
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (secondo turno) 
 Claudio Mezzadri /  Michiel Schapers (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Lipton International Players Championships 1988